Обсерватория Пик Терскол — международная астрономическая обсерватория, основанная в 1980 году на пике Терскол (станция Новый Кругозор) выше (севернее) села Терскол (Кабардино-Балкария, Эльбрусский район, Приэльбрусье, Россия) Национальной Академией Наук Украины в 10 км от вершины Эльбруса (у подножия, на южном плече, Эльбруса), на высоте 3150 метров н.у.м. Является: филиалом ГАО НАНУ; международной обсерваторией; входит в состав Международного центра астрономических и медико-экологических исследований (МЦ АМЭИ). С 1 января 2005 года обсерватория эксплуатируется совместно НАН Украины, Терскольским филиалом ИНАСАН и Международным Центром астрономических и медико-экологических исследований.

Недалеко от обсерватории Терскол расположена также Баксанская нейтринная обсерватория.

Руководители обсерватории 
 с декабря 1992 года — Тарадий Владимир Кириллович — директор Международного центра астрономических и медико-экологических исследований
 сейчас — Александр Васильевич Сергеев — замдиректора обсерватории

История обсерватории 
Обсерваторию начали строить в 1970-е годы молодые астрономы Главной астрономической обсерватории Украины под руководством Ярослава Яцкива. Вклад в выбор места для обсерватории внес и Сергей Борисович Новиков. Были установлены 5 инструментов различной мощности. Но прогресс требовал более крупных инструментов. Поэтому во второй половине 1980-х годов был заказан у фирмы Карл Цейс Йена телескоп Цейс-2000. В 1986—1988 гг. был осуществлен монтаж купола диаметром 20 метров, в 1988 году телескоп Ц-2000 был доставлен в Новороссийский морской порт. Разобранный телескоп, упакованный в несколько больших ящиков, был затянут по склону пика Терскол танковым тягачом.
С осени 1990 до 1994 года монтаж телескопа был приостановлен в связи с нехваткой финансирования и изменением политической ситуации.

Для спасения украинской высокогорной наблюдательной базы по инициативе ГАО НАНУ и Института физиологии им. А. Богомольца (его лаборатории также были вблизи Терскола) в декабре 1992 года был создан Международный центр астрономических и медико-экологических исследований. Директор центра — Владимир Тарадий. Цейс-2000 был установлен в 1995 году. В 2001 году началось строительство гостиницы для астрономов.
29 марта 2006 года через обсерваторию прошла полоса полного солнечного затмения.
С лета 2007 года Одесская обсерватория совместно с ПулКОНом проводила восстановительные работы 80-см телескопа.

Инструменты обсерватории 
 Горизонтальный солнечный телескоп АЦУ-26 (D = 65 см, F = 17.75 м, введен в строй в 1989 году, в 1992 году начались регулярные наблюдения)
 Малый горизонтальный специализированный солнечный телескоп СЭФ-1 (D = 30 см, F = 3 м, работал 1985 — 1992 года)
 Цейс-600, системы Кассегрен (D = 60 см, F = 7.2 м)
 Цейс-2000 (D = 2 м, F=6.3 м (с редуктором), F = 16 м (фокус Ричи-Кретьен, поле зрения 1,2 градуса) или 72 м (фокус Куде, поле зрения 5 угл. мин.), оптической системы Ричи-Кретьен-Куде, введен в 1995 году; с середины 2000-х годов эксплуатируется совместно НАН Украины, Терскольским филиалом ИНАСАН РАН и Международным Центром астрономических и медико-экологических исследований) + ПЗС-камера FLI PL4301E (с чипом 50×50 мм, поле 11' х 11', установлена в январе 2009 года)
 Телескоп К-800 (D = 80 см, Fпрямой фокус = 228 см, Fкассегренновский = 10 м) системы Кассегрена Одесской астрономической обсерватории
 Celestron 11" (D = 280 мм, F = 2.8 м, роботизированный телескоп)
 Meade 14" (D = 356 мм, F = 3.56 м, роботизированный телескоп)

Приборы на станции Пик Терскол
 GPS служба времени
 Многокамерный спектрометр высокого и сверхвысокого разрешения (Rz= ) в фокусе кудэ 2-м телескопа
 Высокопроницающий подвесной спектрометр в фокусе Кассегрена 2-м телескопа
 Скоростной двухканальный фотометр для синхронных наблюдений в сети телескопов
 Высокоэффективные CCD-приемники изображения с азотным охлаждением для спектральных и фотометрических наблюдений

Отделы обсерватории 
 Солнечная физика
 Физика тел Солнечной системы

Направления исследований 
 «Астрокосмические исследования в Приэльбрусье» (состояние атмосферы)
 астрофизические исследования
 Оптические послесвечения гамма-всплесков
 астросейсмология (высокочастотные колебания звезд, наблюдения по программе Whole Earth Telescope)
 Планеты-гиганты и их спутники (астрометрия и фотометрия)
 Околоземные астероиды (астрометрия и фотометрия)
 Кометы (состояние газа и пыли)
 малоразмерные ГСО-фрагменты (космический мусор)
 Поиски и исследования экзопланет (фотометрия)
 Солнце
 Рентгеновские двойные звезды, катаклизмические переменные
 Поиски и наблюдения ТНО

Основные достижения 
 В обсерватории проводились дневные наблюдения Меркурия для построения карт поверхности планеты в поддержку полета АМС «Мессенжер».
 В обсерватории проходят раз в 2 года традиционные конференции, посвященные околоземному пространству и астероидной опасности.
 Предельная звёздная величина за 1 час до начала 2009 года составляла 23,5m, а после — уже 25m (смена ПЗС-камеры).

Примечания

Ссылки 
 Карта на wikimapia.org
 International Center for Astronomical, Medical and Ecological Research
 ICAMER, Terskol
 Расписание наблюдений на обсерватории
 Информация по расписанию телескопа Цейс-2000
 История создания обсерватории
 История и современность обсерватории Пик Терскол
 Рекламный проспект обсерватории с описанием
 The Terskol Observatory in the Northern Caucasus — статья с описанием обсерватории по состоянию на начало 2007 года
 Международный астрономический центр хотят превратить в фельдшерский пункт.
 Совещание российских и украинских астрономов на пике Терскол
 Презентация обсерватории
 Das Pik Terskol Observatorium

ПулКОН и Одесская обсерватория на Терсколе:
 Терскол
 Новая ПЗС-камера на 2-м телескопе
 Экспедиция на пик Терскол, Пулкон, 2 мая 2007 года
 Совместная экспедиция — 2007 на Северный Кавказ
 В Симеизе и на Терсколе возобновились наблюдения космического мусора
 Начались восстановительные работы на 80-см одесском телескопе К-800 в обсерватории на пике Терскол
 Есть новый первый свет Одесского 80-см телескопа на Терсколе!
 Очередная экспедиция ПулКОН на Терскол
 Экспедиция 2009 года на пик Терскол
 Развитие наблюдательной базы АО ОНУ в с. Маяки и на пике Терскол
 Про ИНАСАН
 
Фото обсерватории:
 Поездка на конференцию «Околоземная Астрономия — 2003» в Терсколе
 Фото гор с обозначением на ней обсерватории
 Фотоальбом специализации «Астрофизика Высоких Энергий», 2004 год

Обсуждение обсерватории на форумах:
 О Терсколе
 порицание обсерватории на пике Терскол
 Обсерватория «ПИК ТЕРСКОЛ» ищу контакты
 Есть первый свет 80-см телескопа на Терсколе

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Terskol»

См. также 
 Главная астрономическая обсерватория Национальной академии наук Украины
 ИНАСАН
 Астрономия в России
 Список астрономических инструментов

Астросейсмология
Астрономические обсерватории Украины
Астрономические обсерватории России
Здания и сооружения, построенные в 1980 году в России
Наука в Кабардино-Балкарии
ИНАСАН
Астрономические обсерватории по алфавиту
1980-е годы в Кабардино-Балкарии
1980 год в науке